In 1910/11 werd het tweede Zehnerligavoetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. 

Duisburger SpV werd kampioen en plaatste zich voor de finale van de West-Duitse eindronde, waarin ze VfvB Ruhrort 1900 versloegen. Hierdoor plaatste de club zich voor de eindronde om de landstitel en verloor daar in de eerste ronde van Holstein Kiel.

Dürener FC 03 degradeerde uit de Zehnerliga, maar niet naar de tweede klasse, maar ging terug naar de competitie van Zuidrijn.

Verbandsliga

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Zehnerligavoetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1910/11